South Carolina kan syfta på:

 South Carolina – en delstat i USA
 Provinsen South Carolina – en brittisk besittning i Nordamerika åren 1729-1776
 Republiken South Carolina – en republik i Nordamerika 1860–1861
 South Carolina-klass – en fartygsklass av slagskepp i amerikanska flottan
 University of South Carolina – en statligt universitet i South Carolina
 South Carolina Gamecocks – universitetets idrottsprogram
 South Carolina State University